Wolfrath ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wolfradt (auch: Wolfrath; 1582–1639), Hofkammerpräsident, Zisterzienser, Abt von Kremsmünster und Bischof der Diözese Wien
 Friedrich Wilhelm Wolfrath (1757–1812), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Wolfradt
 Wolffradt
 Wolfrad